La saison 2006-2007 du Championnat de Roumanie de football était la  de la première division roumaine. Le championnat rassemble les 18 meilleures équipes du pays au sein d'une poule unique, où chaque club rencontre tous ses adversaires 2 fois, à domicile et à l'extérieur.

Deux changements ont lieu au démarrage de la saison : le championnat passe de 16 à 18 clubs et la compétition prend le nom de Liga I au lieu de Divizia A.

C'est le Dinamo Bucarest qui termine en tête du championnat et remporte le  de champion de Roumanie de son histoire.

Les 18 clubs participants

Compétition

Classement 
Le classement est établi en utilisant le bareme suivant :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

 Le club de Ceahlaul Piatra Neamt,  de Liga I, aurait dû descendre en deuxième division mais est repêché car le FC Delta Tulcea, normalement promu la saison prochaine parmi l'élite, ne peut pas obtenir la licence nécessaire pour participer au championnat.

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Roumanie de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF
  Fiche sur RomanianSoccer

Championnat de Roumanie de football
Roumanie
2006 en Roumanie
2007 en Roumanie